Ярошик () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 309 человек. Почтовый индекс — 75554. Телефонный код — 5534. Код КОАТУУ — 6522188503.

Местный совет 
75554, Херсонская обл., Генический р-н, с. Щорсовка

Ссылки 
 Ярошик на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Генического района